Das Haus am Meer oder Haus am Meer steht für:

 Das Haus am Meer (Theaterstück), Theaterstück von Stefan Zweig (1912)
 Das Haus am Meer (1924), deutscher Film von Fritz Kaufmann (Regisseur)
 Haus am Meer (1973), deutscher Film von Reinhard Hauff
 Das Haus am Meer (2001), US-amerikanischer Film von Irwin Winkler
 Das Haus am Meer (2017), französischer Film von Robert Guédiguian

Siehe auch:
 Haus des Meeres, Zoo in Wien
 Villa am Meer, Gemälde von Arnold Böcklin
 Haus Meer, Herrenhaus in Meerbusch, Nordrhein-Westfalen
 Haus am See
 Schloss am Meer
 Villa am Meer
 Villa ter Meer